The Code ("il codice" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Code – film-documentario del 2001 
The Code – film del 2009

Musica 
The Code – gruppo musicale ska-punk
The Code – EP dei Monsta X del 2017
The Code – singolo di King Von del 2020

Televisione
 The Code – serie televisiva australiana (2014-2016)
 The Code – serie televisiva americana (2019)